Margarita de Connaught (en inglés, Margaret of Connaught; Bagshot Park, 15 de enero de 1882 - Estocolmo, 1 de mayo de 1920) fue la primera esposa del rey Gustavo VI Adolfo de Suecia. 

Era la hija mayor de príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, tercer hijo de la reina Victoria del Reino Unido, y de la princesa Luisa Margarita de Prusia. Apodada Daisy en el entorno familiar y conocida en Suecia como Margareta, falleció antes de la subida al trono de su marido.

Margarita era la abuela del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, la reina Margarita II de Dinamarca, y de la reina Ana María de Grecia.

Biografía 
La princesa nació en Bagshot Park, como hija del príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, y de la princesa Luisa Margarita de Prusia. Era nieta de la reina Victoria del Reino Unido y sobrina nieta del emperador alemán Guillermo I. Fue bautizada en la capilla privada del Castillo de Windsor el 11 de marzo de 1882, y sus padrinos fueron la reina Victoria (su abuela paterna), el emperador alemán (su tío abuelo materno), la princesa heredera alemana (su tía paterna), el príncipe y la princesa Federico Carlos de Prusia (sus abuelos maternos), la duquesa de Cambridge (su tía bisabuela paterna), el príncipe de Gales (su tío paterno) y el príncipe Carlos de Prusia (su bisabuelo materno).

Fue conocida en la familia real británica como Su Alteza Real la princesa Margarita de Connaught, y era llamada popularmente Daisy. 

En 1905, junto a su hermana, Patricia de Connaught, inició un viaje por Portugal, donde fueron pretendidas por Luis Felipe y Manuel de Braganza; España, donde hubo expectativas de matrimonio de su hermana con el rey Alfonso XIII; Egipto y Sudán. En El Cairo, conoció al entonces príncipe de Suecia, Gustavo Adolfo (futuro Gustavo VI Adolfo de Suecia). Después de unos meses de noviazgo, la boda se celebró en junio en el Castillo de Windsor, en Berkshire. Margarita fue a partir de entonces duquesa de Escania.

Cuando Gustavo V accedió al trono de Suecia en 1907, a la muerte del rey Óscar II, Gustavo Adolfo y Margarita recibieron el título de príncipes herederos de Suecia. La familia pronto creció, y nacerían cinco hijos:

 Gustavo Adolfo (1906-1947), duque de Västerbotten.
 Sigvard (1907-2002), duque de Uppland hasta 1934; conde Bernadotte de Wisborg a partir de 1950.
 Ingrid (1910-2000), reina consorte de Dinamarca desde 1947.
 Bertil (1912-1997), duque de Halland.
 Carlos Juan (1916-2012), duque de Dalecarlia hasta 1946; conde Bernadotte de Wisborg desde 1951 hasta 2012.

Los príncipes recibieron el Castillo de Sofiero como regalo de bodas. Margarita, amante de la jardinería, se encargó de transformar y cuidar con esmero los jardines del palacio. Era también una apasionada del arte y practicaba la pintura y la fotografía.

En 1920, cuando la princesa estaba embarazada de su sexto hijo, adquirió una infección maligna, tras ser operada del maxilar, y falleció repentinamente el 1 de mayo de 1920, un acontecimiento que conmocionó a Suecia. Margarita tenía 38 años.

Los funerales se celebraron en la Catedral de Estocolmo, pero en 1922 sus restos fueron trasladados al cementerio real de Haga, en las afueras de Estocolmo, el sitio que ella y Gustavo Adolfo habían elegido para ser sepultados. Margarita fue la primera en ser enterrada allí.

Títulos y tratamientos 
 15 de enero de 1882-15 de junio de 1905: Su Alteza Real la princesa Margarita de Connaught.
 15 de junio de 1905-8 de diciembre de 1907: Su Alteza Real la princesa Margarita de Suecia, duquesa de Escania.
 8 de diciembre de 1907-1 de mayo de 1920: Su Alteza Real la princesa heredera de Suecia, duquesa de Escania.

Ancestros 

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Reino Unido
Nobles de Suecia del siglo XIX
Nobles de Suecia del siglo XX
Damas de justicia de la Orden de San Juan
Damas de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Damas de la Orden de la Corona de la India
Connaught, Margarita
Fallecidos en Estocolmo
Princesas de Suecia por matrimonio
Consortes de miembros de la casa de Bernadotte